Летягино — название населённых пунктов:

Россия 
 Летягино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Летягино — посёлок в составе города Южноуральск Челябинской области.

См. также 
 Летягин, Афанасий Трофимович (1911—1955) — советский военный деятель, Полковник (1943 год).